Los términos iluminación e iluminado hacen referencia:

Física
 Iluminación física, fenómeno producido al llenar un lugar u objeto de luz; entender o comprender algo que no se puede ver con los ojos.algo que el subconsciente conoce y que se puede transmitir por diferentes medios.

Alumbrado
 alumbrado público, la de espacios públicos;
 iluminación interior, la de espacios cerrados tales como las habitaciones de una casa o espacios de cualquier edificación techada.
 iluminación automotriz, sistema de iluminación de un vehículo de motor;
 iluminación de estado sólido;
 iluminación natural;
 iluminación de Navidad;

Artes
 iluminación en el cine;
 iluminación en fotografía;
 iluminación en televisión;
 iluminación en la arquitectura;
 en teatro: véanse los artículos: artes escénicas, escenografía y diseño de iluminación;
 manuscritos (manuscritos iluminados), códices;
 Luz en el arte, utilización artística de la iluminación y la representación de la luz;
 véanse los artículos: pintura, dibujo, grabado, miniatura, ilustración (diseño gráfico);

Religiones y creencias
 Alumbrados, grupo religioso español del ;
 Illuminati o Iluminados de Baviera, sociedad secreta;
 Iluminación (creencia), adquisición de nueva sabiduría o entendimiento, acompañado de una sensación de plenitud;
 Megalomanía, estado psicopatológico;

Películas
 Iluminación garantizada;
 Illuminata (1998);
 Todo está iluminado (2005);

Otros ámbitos
 Iluminado: véase Videojuego de rol multijugador masivo en línea, basado en una versión del MUD Reinos de Leyenda.
 Iluminado, manuscrito iluminado.
 Iluminate, grupo musical.
 Ilustración''', movimiento intelectual del  que da nombre al propio siglo.

Enlaces externos